

Йорданув — місто в Суському повіті Малопольського воєводства
 Йорданув — гміна в Суському повіті Малопольського воєводства
 Йорданув — село в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Йорданув — село в гміні Ґомбін Плоцького повіту Мазовецького воєводства